Matrix kan henvise til flere artikler:

 Matrix – et begreb indenfor matematikken
 Matrixalgebra
 The Matrix – en filosofisk anlagt science fiction-film
 Matrix (klub) – en natklub i Berlin, som blev åbnet i 1996
 Matrix (organisationsform) – en måde at organisere medarbejderne i en organisation
 Matrix (mitokondrie) – et indre rum i mitokondrier.
 Hyundai Matrix – en bilmodel

Se også
 Matrice - støbeform
 Matrice (typografi)